Jan Bourbonský, hrabě barcelonský ( don Juan de Borbón y Battenberg / Jan Bourbonsko-Battenberský, 20. června 1913, La Granja de San Ildefonso – 1. dubna 1993, Pamplona) byl třetí potomek krále Alfonse XIII. a v letech 1941 až 1977 nárokovatel španělského trůnu.

Pocházel z královské dynastie anjouovských Bourbonů. Byl hlavou Úřadu španělského krále. Od 15. ledna 1941 do 14. května 1977 působil v exilu. Téhož dne, v rozhovoru, který se konal v paláci Zarzuela, se oficiálně vzdal svých nároků na trůn ve prospěch svého syna, tehdejšího krále Jana Karla, a vyhradil si užívání titulu hrabě barcelonský, titul následníků španělských panovníků.

Kdyby byl vládl, bylo by jeho oficiální panovnické jméno „Jan III.“. Mnohé monarchistické skupiny jej hájily a uznávaly jako svého krále, přestože oficiálně nepanoval (podobně jako Jan I. a Ludvík XVII. ve Francii).

Život 

Narodil se v královském paláci La Granja de San Ildefonso jako Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso de Borbón y Battenberg, syn krále Alfonse XIII. Španělského a Viktorie Evženie Battenberské. Po zakončení svých prvních studií v Madridu nastoupil na španělskou vojenskou námořní školu, musel však své studium přerušit (ve kterém později pokračoval u Britského královského námořnictva), neboť musel odejít do exilu po prohlášení Španělska republikou.

V roce 1927 byl jmenován rytířem Řádu zlatého rouna.

Zemřel 1. dubna 1993 v Pamploně a byl pohřben v královském panteonu kláštera El Escorial.

Rodina 
Jan Bourbonský se oženil 12. října 1935 s princeznou Marií Mercedes Bourbonsko-Sicilskou v bazilice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri v Římě. Z manželství se narodily čtyři děti:

 Pilar (30. července 1936 – 8. ledna 2020), vévodkyně z Badajozu, ⚭ 1967 Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada (23. prosince 1934 – 9. března 1991), 2. vikomt z La Torre
 Juan Carlos I. (* 5. ledna 1938), španělský král panující v letech 1975–2014, ⚭ 1962 Sofie Řecká (* 2. listopadu 1938)
 Margarita (* 6. března 1939), vévodkyně ze Sorie a Hernani, ⚭ 1972 Carlos Zurita (* 9. října 1943)
 Alfonso Španělský (3. října 1941 – 29. března 1956), tragicky zahynul

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Životopis dona Juana Bourbonský uvolněná Knihovnou M. Cervantese
 Nadace Juana Bourbonského
 Genealogický strom dona Juana Bourbonského

Muži
Bourbon-Anjou
Hrabata barcelonská
Velmistři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Pohřbení v Escorialu
Úmrtí v Pamploně
Narození v roce 1913
Úmrtí v roce 1993
Pretendenti španělského trůnu
Úmrtí 1. dubna
Narození 20. června
Členové Řádu Božího hrobu
Frankistické Španělsko